Kreiseliella är ett släkte av svampar. Kreiseliella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Kreiseliella